Николай Петрович Майоров:
 Майоров, Николай Петрович (род. 1958) — российский военный деятель, полковник запаса.
 Майоров, Николай Петрович (1919—1942) — русский советский поэт.